Dagobert kan syfta på:

 Dagobert Krikelin – en seriefigur
Dagobertmacka/Dagobertsmörgås, maträtt uppkallad efter Dagobert Krikelin.

Frankiska kungar
 Dagobert I (603–639), kung 629-639
 Dagobert II (650–679), fransk merovingisk kung
 Dagobert III (699–715), kung 711-715